Bocșan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Zaharia Bocșan (1868–d. sec. al XX-lea), țăran și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Ioan Bocșan (?), pilot român de aviație din al Doilea Război Mondial.
 Nicolae Bocșan (1947–2016), istoric român.
 Cristian Bocșan (n. 1995), fotbalist român.